UDD peut désigner :
 l'Université du développement, une université privée chilienne ;
 l'Union des démocrates pour la citoyenneté et le développement, parti politique santoméen ;
 l'Union pour la démocratie et le développement, parti politique malien.